Дучка — діалектизм ямки.
 Дучка — синонім альвеоли (у стоматології).
 Дучка — нора, в якій сидить миша, рак чи інша тварина.
 Дучка — коротка вертикальна або похила гірнича виробка для випуску з очисного простору відбитої або обваленої руди на розташований нижче транспортний горизонт.

Примітки